Mini (aus lateinisch  „sehr klein“) steht für:

 Mini (BMW Group), Automarke von BMW (ab 2001)
 Mini (Zeitschrift), Frauenzeitschrift
 Mini (Batterie), Batterietyp
 Mini (Gattung), Gattung der Frösche
 Minirock, Bekleidungsstück
 Mac mini, Computer von Apple

Automodelle:
 Mini (Auto), 1959–2000, von der British Motor Corporation (BMC)
 Innocenti Mini (Bertone), 1975–1993, von Innocenti
 Wuling Hongguang Mini EV, seit 2020, chinesisches Elektroauto

Mini ist der Nachname von:
 Fabio Mini (* 1942), italienischer Generalleutnant
 Harald Mini (* 1960), österreichischer Jurist, Drehbuchautor, Schriftsteller und Krimiautor

Siehe auch:
 Das Mädchen mit dem Mini
 Miniatur
 Minnie
 Minni